Lom peut désigner :

Géographie

En cyrillique bulgare : Лом
Lom, une ville de l'obchtina de Lom, située dans l'oblast de Montana ;
Lom (en bulgare Лом), une rivière du nord-ouest de la Bulgarie ;
Dolni Lom (en bulgare : Долни Лом), un village bulgare de l'obchtina de Tchouprene, situé dans l'oblast de Vidin ;
Gorni Lom (en bulgare : Горни Лом), un village de l'obchtina de Tchouprene, situé dans l'oblast de Vidin :
Roussenski Lom (en bulgare : Русенски Лом), une rivière du nord-est de la Bulgarie.

Lom, un village de la région de l'Est ;
 Lom Édéa, un village de la région du Littoral ;
 Lom-et-Djérem, un département de la région de l'Est ;
 le Lom, une rivière du Cameroun ;
 Barrage de Lom-Pangar, un barrage au Cameroun.

Lom, une ville de l'Oppland ;

Lom, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Lom, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lom, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Anthropologie 
 En Indonésie, une population de l'île de Bangka qui parle un dialecte du bangka ;
 Les Loms - aussi appelés Bosha en arménien - figurent la branche caucasienne des Roms (européens) et des Doms (orientaux).

Patronyme 

 Louis-Armand de Lom d'Arce (1666-1716), anthropologue et écrivain français.
 Jean-Pierre Bertrand de Lom (1798-1878), minéralogiste français.
 Herbert Lom (1917-2012), acteur tchèque.
 Bruno Lom (1959-), joueur français de rugby à XV.

Sigle 

LOM, sigle de trois lettres, peut signifier :

 Learning Object Metadata, un modèle de description de données pour des objets d'apprentissage ;
 Legend of Mir, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur ;
 Loi d'orientation des mobilités, une loi française relative aux transports.

Homonymie de localités en  Tchéquie